Vrijmetselaarsloges:
 Loge Concordia (Paramaribo)
 Loge Concordia ad Libertatem - Sneek
 Loge Concordia Res Parvae Crescunt - Sneek
 Loge Concordia Vincit Animos - Amsterdam